Natuurlijke hulpbron
Aandacht (hulpbron of resource, een aanduiding van mentale verwerkingscapaciteit)